Коструба (Mycerobas) — рід горобцеподібних птахів родини в'юркових.

Прізвище 

Коструба — українське прізвище:

 Коструба Анатолій Володимирович — український вчений-правознавець.
 Коструба Іван Федорович — колишній начальник фінансового управління Житомирської облдержадміністрації.
 Коструба Лілія Олександрівна (1960) — українська співачка, ініціатор та мистецький координатор багатьох проектів.
 Коструба Петро Петрович (1903–1979) — вчений-мовознавець, педагог. Брат Теофіля Коструби.
 о. Теодосій Коструба (у миру Теофіль Петрович Коструба, 1907–1943) — український історик, перекладач, журналіст, монах-василіянин.

Див. також 
 Коструб

Українські прізвища